Skald peut désigner :
 les scaldes, des poètes scandinaves présents au Moyen-Âge ;
 Skald, tome de la série de bande dessinée Les Mondes de Thorgal - Louve ;
 Skáld, groupe de musique français.